Jha ist der Familienname folgender Personen:

 Aditya Nath Jha (1911–1972), indischer Politiker
 Bhagwat Jha Azad (1922–2011), indischer Politiker
 Kanak Jha (* 2000), US-amerikanischer Tischtennisspieler
 Lakshmi Kant Jha (1913–1988), indischer Ökonom, Politiker und Diplomat
 Nagendra Nath Jha (1935–2020), indischer Diplomat und Politiker
 Prakash Jha (* 1952), indischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Raj Kamal Jha (* 1966), indischer Schriftsteller und Journalist
 Udit Narayan Jha (* 1955), indischer Sänger, siehe Udit Narayan